MŽRKL liga za 2010./11. je bila deseta sezona Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige, prva pod tim nazivom. Sudjelovalo je dvanest klubova iz pet država, a prvakom je peti put u povijesti postala ekipa Jolly JBS iz Šibenika.

Sudionici 
  Čelik, Zenica
  Jedinstvo, Bijelo Polje
  Gospić Croatia Osiguranje, Gospić
  Jolly JBS, Šibenik
  Lupa Promotion, Zagreb
  Medveščak, Zagreb
  Merkur, Celje
  AJM, Maribor
  Partizan Galenika, Beograd
  Radivoj Korać, Beograd
  Voždovac, Beograd
  Vojvodina NIS, Novi Sad

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Final Four 
Igrano u Šibeniku.

Poveznice 
 MŽRKL

Izvori 
 MZRKL 2013./14. handbook , pristupljeno 23. listopada 2013.
 MŽRKL 2010./11., eurobasket.com, pristupljeno 23. listopada 2013.
 srbijasport.net, Jadranska liga 2010./11., pristupljeno 15. veljače 2014.

2010-11